Hietala ist der Familienname folgender Personen:

 Lia Hietala (* 1993), schwedische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Marco Hietala (* 1966), finnischer Bassist und Sänger
 Mari Hietala (* 1969), finnische Skilangläuferin
 Ukko Hietala (1904–1990), finnischer Moderner Fünfkämpfer